In Argentina:
Ituzaingó, capoluogo del partido omonimo
Ituzaingó, capoluogo del dipartimento omonimo nella provincia di Corrientes
Ituzaingó, località della provincia di Santa Fe
In Uruguay:
Ituzaingó, località del dipartimento di San José